Hierocrobyla är ett släkte av fjärilar. Hierocrobyla ingår i familjen rullvingemalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rullvingemalar
Hierocrobyla